La 2. Bundesliga 2004-2005 est la  de la 2. Bundesliga, la deuxième division du football allemand. Elle oppose dix-huit clubs professionnel de football, à savoir les trois clubs relégués de Bundesliga 2003-2004 (Eintracht Francfort, TSV 1860 Munich et 1. FC Cologne), les équipes classés de la quatrième à la quatorzième place lors de la 2. Bundesliga 2003-2004 et les quatre promus de Regionalliga 2003-2004 (Rot-Weiss Essen, SG Dynamo Dresde, FC Rot-Weiß Erfurt et 1. FC Sarrebruck).

La compétition se déroule du  au  en trente-quatre journées, toutes les équipes se rencontrant deux fois lors d'un match aller et d'un match retour. Le vainqueur ainsi que les deuxième et troisième du classement final sont promus en Bundesliga 2006-2007. Les quatre derniers sont relégués en Regionalliga.

Un an après sa relégation et emmené par l'international allemand Lukas Podolski, meilleur buteur de la division, le 1. FC Cologne remporte le titre, son deuxième en 2. Bundesliga. Il est également promu en Bundesliga, aux côtés du MSV Duisbourg, deuxième, et de l'Eintracht Francfort, troisième.

Clubs participants 
Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Classement

Statistiques

Meilleurs buteurs

Notes et références 
Notes

Références

Championnat d'Allemagne de football de deuxième division
Allemagne D2 2004-2005
Allemagne D2 2004-2005
Allemagne